Aszur-szarrani-muballissu (akad. Aššur-šarrāni-muballissu, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane maš-šur-LUGAL-a-ni-TI.LA.BI; tłum. „Aszur, nasz król, jest tym, który daje mu życie”) – asyryjski książę, syn Asarhaddona (681-669 p.n.e.), brat Aszurbanipala (669-627? p.n.e.).

Aszur-szarrani-muballissu i jego brat Aszur-mukin-pale’a wzmiankowani są w liście egzorcysty Nabu-nasira do ich ojca Asarhaddona. W liście tym Nabu-nasir informuje króla, iż obaj bracia cieszą się dobrym zdrowiem. Zdaniem Simo Parpoli wspomniany tu Aszur-szarrani-muballissu może być tożsamy z Aszur-etel-szame-erseti-muballissu, innym synem Asarhaddona.

Przypisy

Bibliografia 
 Frahm E., Aššur-šarrāni-muballissu, w: Radner K. (red.), The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, t. 1/I (A), 1998, s. 218.
 Radner K., Aššur-mukīn-palē'a, w: Radner K. (red.), The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, t. 1/I (A), 1998, s. 197-198.

Asyryjscy książęta